Altamont, une communauté non incorporée en Californie ;
  ;
  ;
 festival d'Altamont, qui a eu lieu en 1969 sur ce circuit ;
 Altamont, une ville du Dakota du Sud ;
 Altamont, une ville du comté d'Effingham dans l'Illinois ;
 Altamont, une ville du Kansas ;
 , au Maryland
 Altamont, un village du comté de Daviess, dans le Missouri.
 Altamont, un village du comté d'Albany, dans l' État de New York, 
 Altamont, une ville du Tennessee ;
 Altamont, une ville de l'Utah.

Altamont peut aussi désigner :
 Altamont, un personnage des Aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne.